Niemcy:
 Röttenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erlangen-Höchstadt
 Röttenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth

Zobacz też:
 Rottenbach
 Röthenbach